Негрилья-де-Паленсия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 11,78 км². Население — 120 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки